Era Bordeta, entitat de població de Vilamòs (vall d'Aran)
 La Bordeta (Toralla), al terme municipal de Conca de Dalt.
 Habitatges a la Bordeta, obra arquitectònica a Lleida
 La Bordeta (Forallac), entitat de població del municipi de Forallac.
 La Bordeta (Sants-Montjuïc), barri de Barcelona, al districte de Sants-Montjuïc.
 La Bordeta (Lleida), barri de Lleida.
 Estació de Bordeta, estació del Metro Transversal.
 Estació de la Bordeta, estació de la Companyia dels Ferrocarrils de Tarragona a Barcelona i França (TBF).

Termes relacionats 
 José Antonio Labordeta, cantautor, escriptor i polític aragonès.